Der Begriff Präzisionsschießen (fr. Tir de précision) 
wird verwendet

 im Schießsport; siehe Bund Deutscher Sportschützen
 bei der Polizei und beim Militär siehe Scharfschütze
 als Bezeichnung für Wettbewerbe im Boule-Spiel und zwar im
 Pétanque, siehe Pétanque-Wettbewerbe#Präzisionsschießen 
 Boule Lyonnaise, siehe Boule Lyonnaise#Die Regeln.